Lartigue puede referirse a:

Lugares 
 Lartigue, comuna francesa situada en Gers.
 Lartigue, comuna francesa situada en Gironda.

Personas 
 Jacques-Henri Lartigue, fotógrafo francés.
 Pierre Lartigue, piloto de ralis francés.